Это — список самых ярких звёзд в созвездии Малого Пса. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Источники 
 
 
 

Малый Пёс (созвездие)
Малый Пёс